Вёрт-ан-дер-Донау () — немецкий топоним

 Вёрт-ан-дер-Донау — старинный замок в Баварии
 Вёрт-ан-дер-Донау — город и община в Баварии